Črni Križ je lahko:
Črni Križ, znamenje pri Hrastovcu 
Črni Križ pri Hrastovcu, naslov knjige